Het FIM Wereldkampioenschap trial 2006 werd tussen 2 april en 24 september gereden, waarbij de 29 rijders in 12 wedstrijden verdeeld over 10 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de tweede wereldtitel op rij voor de Spaanse GasGasrijder Adam Raga, die de Japanner Takahisa Fujinami (Montesa) en zijn landgenoot Albert Cabestany (Sherco) achter zich liet. Raga won 3 van de 12 wedstrijden, werd 6 maal tweede en eenmaal derde. Fujinami op zijn beurt won 4 wedstrijden en behaalde 2 keer een tweede plaats.

Eindklassement

* Wedstrijd geannuleerd

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2006